Blackburn Skua, második világháborús brit zuhanóbombázó
Juvenelle Rosario Skua, brazil segédmotoros vitorlázó repülőgép
Sea Skua, brit kis hatótávolságú levegő-föld rakéta
Skua, brit rakétaszonda
Lásd még
szkua, nagy halfarkas